AAX steht für:
 Avid Audio Extensions, ein von Pro Tools entwickeltes Dateiformat für Audio-Plug-ins
 Romeu Zema Airport (IATA-Code), Flughafen in Araxá, Minas Gerais, Brasilien

aax steht für:
 Mandobo Atas (ISO-639-3-Code), Varietät von Mandobo, Papuasprache in Papua (Provinz), Indonesien

.aax steht für:
 Dateiendung von Audible-Enhanced-Audio-Dateien, MP4-Format von Audible

Abkürzung